Ла-Гаррига () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 18,8 км². Население — 15069 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l’Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Cataluña
 Turisme de La Garriga

Муниципалитеты Барселоны